Mouratidis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mouratidis (* 1977), deutscher Politiker (Grüne)
 Giorgos Mouratidis (1927–2013), griechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mouratidi